LOX peut faire référence à :

 l'oxygène liquide
 The Lox, un groupe de hip-hop

Voir aussi 
 Dioxygène
 Propergol liquide
 RP-1
 Hydrogène liquide

Acronyme